Seghers är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Seghers (1900–1983), tysk ryttare
 Daniël Seghers (1590–1661), flamländsk målare
 Gerard Seghers (1591–1651), flamländsk målare
 Hercules Seghers (omkring 1589–omkring 1638), holländsk konsttryckare

Nederländska efternamn